Caesareai Akakiosz (†366)
 Bereai Akakiosz (†432)
 Konstantinápolyi Akakiosz pátriárka (†489)